Menhir von Holsthum steht für:

 Menhir I von Holsthum (auch Langenstein), Menhir bei Holsthum, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Menhir II von Holsthum (auch Menhir in der Gründelhecke), Menhir bei Holsthum, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz